Supercoppa turca 2013 – torneo di pallavolo femminile
 Supercoppa turca 2013 – torneo di pallavolo maschile